Casa e Comida é um álbum de Núbia Lafayette lançado em 1972 pela gravadora CBS.

Faixas

Álbuns de Núbia Lafayette
Álbuns de 1972